T7 kan syfta på:

 T7-systemet – ett system för genuttryck
 Sojuz T-7 – en flygning i det sovjetiska rymdprogrammet